Miguel de Todos los Santos Urdangarin y Borbón (Barcelona, 30 de abril de 2002) es un aristócrata español, hijo de la infanta Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin, antiguos duques de Palma de Mallorca. Es noveno en la línea de sucesión al trono español después de la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, la infanta Sofía de Borbón, la infanta Elena de Borbón, Felipe Juan Froilán de Marichalar, Victoria Federica de Marichalar, su madre, la infanta Cristina de Borbón y sus dos hermanos mayores Juan Valentín Urdangarin y Pablo Nicolás Sebastián Urdangarin.

Biografía

Nacimiento 
Miguel nació el 30 de abril de 2002 en la Clínica Teknon de Barcelona a las 7:30 horas, pesando 3,950 kilogramos y midiendo 52 centímetros. 

Fue el quinto nieto de los reyes de España.

Bautismo 
Fue bautizado el 23 de junio de 2002 en el Palacio de la Zarzuela por el arzobispo de Madrid Rouco Varela. Sus padrinos fueron su tío materno el príncipe Felipe (actualmente rey) y su tía paterna Lucía Urdangarin.

Infancia y juventud 
Desde su nacimiento hasta el año 2009 residió en Barcelona y estudio en el Liceo Francés de la ciudad condal.

En el año 2009 la familia se traslada a Washington D.C. En el año 2012 se vuelven a instalar en Barcelona, hasta el septiembre de 2014 cuando se trasladan a Ginebra.

Títulos 
 30 de abril de 2002 – presente: Excelentísimo señor don Miguel de Todos los Santos Urdangarin y Borbón, grande de España.

Véase también
 Línea de sucesión al Trono de España

Referencias 

Grandeza de España
Casa de Borbón en España
Familia real española
Nacidos en Barcelona